een gemeente in het Franse departement Eure; zie Asnières (Eure)
 een stad en gemeente in het Franse departement Hauts-de-Seine; zie Asnières-sur-Seine